Geiersthal steht für

 Geiersthal, Gemeinde im Landkreis Regen, Bayern
 Geiersthal (Ort), Ort in der Gemeinde Geiersthal im Landkreis Regen, Bayern
 Geiersthal (Neuhaus am Rennweg), Ortsteil von Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg, Thüringen